Een verkeersweg:
Route 4 (Estland)
Route impériale 4

Een fietsroute:
Landelijke fietsroute 4